2007 Голяма награда на Китай е 4-то за Голямата награда на Китай и шестнадесети кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 7 октомври 2007 година на пистата Шанхай в Шанхай, Китай.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Китай